Markt 8 steht für:

 Markt 8 (Adenau)
 Markt 8 (Neustrelitz)